«Лінкольн Ред Імпс» () — аматорський футбольний клуб з Гібралтару. Виступає у Прем'єр-дивізіоні на стадіоні «Вікторія».

Досягнення 
 Прем'єр-дивізіон: 26
 1984-85, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 2000-01, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020/21, 2021/22
 Кубок скелі: 19
 1986, 1989, 1990, 1993, 1994, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2021, 2022
 Кубок ліги: 1
 2013-14
 Суперкубок Гібралтару: 12
 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2022

Євротурніри 
У 2014 році Лінкольн став першою командою, яка представила Гібралтар у Лізі чемпіонів УЄФА. У 2015 році Лінкольн успішно подолав перший кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів УЄФА 2015–2016, перегравши ФК Санта-Колома з Андори; другий кваліфікаційний раунд команді не підкорився.

Примітки
 1КР: Перший кваліфікаційний раунд
 2КР: Другий кваліфікаційний раунд

Склад команди 

 (віце-капітан)

 (капітан)

 (орендований у  «Гленторана»)

Посилання 
 

Футбольні клуби Гібралтару
Футбольні клуби, засновані 1978
Засновані в Європі 1978